Габровница — название населённых пунктов.

Болгария 
 Габровница — село в общине Монтана Монтанской области. 
 Габровница — село в общине Своге Софийской области.